Любовец — деревня в северной части Порховского района Псковской области. Входит в состав сельского поселения «Дубровенская волость».

Расположена в 30 км к северо-западу от города Порхов.

Численность населения деревни на конец 2000 года составляла 22 человека.

Примечания

Населённые пункты Порховского района